Жоржолиа́ни () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Жоржолиани, Александр Максимович (1888—1969) — грузинский актёр.
 Жоржолиани, Гоча Теймурович (род. 1965) — советский и грузинский футболист.
  (род. 1987) — грузинский политик и учёный.
 Жоржолиани, Леван (род. 1988) — грузинский дзюдоист.